A 2019. évi Európa játékokon az asztaliteniszben összesen 5 versenyszámot rendeztek. Az asztalitenisz versenyszámait június 22. és 29. között tartották.

Eseménynaptár

Éremtáblázat

Érmesek

Férfi

Női

Vegyes

Jegyzetek

Források 
 

Sportágak a 2019. évi Európa játékokon